GNK Dinamo Zagreb, nogometni klub
AŠK Croatia Zagreb, nogometni klub